Enka steht für:

 Enka, japanische Musikrichtung
 Enka Austria, siehe Glanzstoff Austria
 Enka (Automarke), ehemalige tschechoslowakische Automarke
 Enka GmbH, deutscher Chemiefaserhersteller
 Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., türkisches Bauunternehmen